Суперкубок Испании по футболу 1992 года () — 7-ой розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1991/92 — «Барселона» и победитель Кубка Испании 1991/92 — «Атлетико Мадрид». Первый матч состоялся 28 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев — 3:1. Ответная игра прошла 11 ноября на «Висенте Кальдерон» в Мадриде. «Барселона» победила во второй раз (2:1) и завоевала трофей по сумме двух встреч — 5:2.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 1991/1992
 Кубок Испании по футболу 1991/1992

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1992 году
Испания
События 28 октября
Спортивные соревнования в Барселоне
Октябрь 1992 года
События 11 ноября
Спортивные соревнования в Мадриде
Ноябрь 1992 года